

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Jasionówka – część miasta Dąbrowa Białostocka
 Jasionówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jasionówka

Inne 
 Jasionówka – gmina wiejska
 Jasionówka – dawna gromada